Geografia
 Tebaida, província romana d'Egipte

 Obres literàries
 Tebaida, poema del Cicle tebà
 Tebaida, obra de Publi Papini Estaci